Csk eller CSK kan syfta på:

 CSK – östra Skånes akutsjukhus, se Centralsjukhuset Kristianstad
 CSK – Centralsjukhuset Karlstad
 CSK – ett frivilligt system för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer i Sverige, se Certifierad stålbyggnadskonstruktör